Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2005./06.

4. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine

Poveznice 
 1. HNL 2005./06.
 2. HNL 2005./06.
 3. HNL 2005./06.
 4. rang HNL-a 2005./06.
 5. rang HNL-a 2005./06.
 6. rang HNL-a 2005./06.
 Hrvatski nogometni kup 2005./06.

Izvori 

2005-06
 7